Kashmir Observer is een Engelstalig dagblad, uitgegeven in Srinagar in de Indiase regio Kashmir. De krant verscheen voor het eerst in maart 1997. De uitgever en hoofdredacteur is Sajjad Haider. De krant heeft ook een website.

Externe link

 Website Kashmir Observer

Indiase krant